

Patronymes 
Arkhipov (masculin ; ) ou Arkhipova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

Arkhipov 
 Abram Arkhipov (1862-1930), peintre russe
 Denis Arkhipov (1979-), joueur de hockey sur glace russe
 Vassili Arkhipov (1926-1999), officier de la marine soviétique
 Sergueï Arkhipov (1954- ), joueur d'échecs russe

Arkhipova 
 Anna Arkhipova (1973-), joueuse de basket-ball russe
 Irina Arkhipova (1925-2010), chanteuse d'opéra soviétique

Patronyme russe